

Geografia
 Contea di Pickett, in inglese Pickett County – contea dello Stato del Tennessee, negli Stati Uniti

Persone
 Bobby "Boris" Pickett, pseudonimo di Robert George Pickett (1938-2007) – cantante e attore statunitense
 Brad Pickett (1978) – ex lottatore di arti marziali miste britannico
 Cody Pickett (1980) – ex giocatore di football americano statunitense 
 George Edward Pickett (1825-1875) – militare statunitense
 Keith Pickett Holmes (1969) – ex pugile statunitense
 Philip Pickett (1950) – flautista e direttore musicale inglese
 Ryan Pickett (1979) – giocatore di football americano statunitense
 Tim Pickett, propr. Tim Lenard Pickett (1981) – ex cestista statunitense
 Wilson Pickett (1941-2006) – cantante statunitense di rhythm and blues e musica soul

Altro
 Carica di Pickett, in inglese Pickett's Charge – episodio della battaglia di Gettysburg nella guerra di secessione americana
 Danny Pickett – personaggio della serie televisiva Lost